«Peligro» () — другий альбом колумбійської співачки Шакіри, виданий 25 березня 1993 року лейблом Sony Music. Лише три пісні з альбому написані самою співачкою, інші — продюсерами. Альбом офіційно є промоційним, тобто зараз він не є доступним.

Список композицій 
 «Eres» 5:02
 «Último Momento» 4:56
 «Tú Serás la Historia de Mi Vida» 4:52
 «Peligro» 4:39
 «Quince Años» 3:30
 «Brujería» 4:08
 «Eterno Amor» 4:47
 «Controlas Mi Destino» 4:36
 «Este Amor Es Lo Más Bello Del Mundo» 4:20
 «1968» 4:44

Посилання 
 Альбом на сайті співачки 

Альбоми Шакіри